Baigneaux kan syfta på:

 Baigneaux, Eure-et-Loir, fransk kommun i departementet Eure-et-Loir
 Baigneaux, Gironde, fransk kommun i departementet Gironde
 Baigneaux, Loir-et-Cher, fransk kommun i departementet Loir-et-Cher